Горли, Сандро — итальянский композитор, дирижер, педагог.
 Горли, Эшли — американский музыкант, автор песен, издатель и продюсер.